Gigafit est une chaîne française de fitness. Elle franchise plus de 100 centres en 2021.

Historique 
Le réseau de centres de remise en forme «Gigafit» a été fondé en 2014 par Mountassir Bouhadba, sportif de haut niveau. Il s'agissait, à l'origine, de créer une enseigne fidélisant la clientèle et apportant du , mais dès l'année suivante, celle-ci prend une vocation nationale avec l'ouverture d'autres salles; dont à Sainte-Tulle, Figeac, Belfort, Saint-Pol-sur-Mer, Conflans-Sainte-Honorine, Saint-Malo, Pontarlier, Montesson, Bellerive-sur-Allier

La première salle portant cette enseigne est ouverte au . Gigafit devient une franchise et en , elle comptait une soixantaine de salles.

Cette société, qui propose une formule de franchise, a connu un développement important pour atteindre à ce jour plus de 115 centres. Le réseau comprend également des centres hors France métropolitaine.

En 2016, Gigafit sponsorise le pilote Tristan Gommendy pour les 24 Heures du Mans. La franchise avait également sponsorisé à deux reprises les championnats du monde de boxe WBA

En , Gigafit est sacré lauréat du Réseau Entreprendre à Souillac (Lot).

En , la franchise a lancé à Dubaï la plateforme numérique Milinus pour le home fitness.

Structure juridique et chiffre d'affaires 
Il s'agit d'un réseau commercial fonctionnant sous la forme d'une franchise, avec certains en succursale, dont la gestion est confiée à European Marketing Systems (devenu plus tard Mountassir Group Investment) qui regroupe six filiales. 

En 2019, le groupe réalise un chiffre d'affaires annuel consolidé de 80 millions d’euros.

Controverses 
En , à Saint-Malo, une salle de sport concurrente a été contrainte de fermer du jour au lendemain pour raisons financières entrainant la déception de la population; l'ouverture d'une nouvelle salle Gigafit au sein de la ville fut donc présentée comme une alternative.

Notes et références

Notes

Références

Article connexe 

 Centre de remise en forme

Entreprise du sport
Entreprise fondée en 2014
Entreprise ayant son siège à Paris
Entreprise de services ayant son siège en France